Бен Серезин (; род. 3 ноября 1962, Новая Зеландия) — новозеландский кинооператор.

Биография 
Родился 3 ноября 1962 года в Новой Зеландии. С 1981 года начал работать на съёмках фильмов, выступая в качестве помощника оператора. Его первые работы в качестве основного кинооператора были для телевидения. В полнометражном кино дебютировал на съёмках фильма 1997 года «Банда Джеймса». Работал оператором во второй бригаде на съёмках фильмов «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» и «Терминатор 3: Восстание машин». В 2010 году получил номинацию на премию «Спутник» за лучшую операторскую работу в фильме «Неуправляемый».

Член Британского и Американского общества кинооператоров. Сводный брат кинооператора Майкла Серезина.

Фильмография 
  — Годзилла против Конга / Godzilla vs. Kong (реж. Адам Вингард)
 2020 — Поступь хаоса / Chaos Walking (реж. Даг Лайман)
  — Мумия / The Mummy (реж. Алекс Куртцман)
  — Война миров Z / World War Z (реж. Марк Форстер)
 2013 — Кровью и потом: Анаболики / Pain & Gain (реж. Майкл Бэй)
 2013 — Город порока / Broken City (реж. Аллен Хьюз)
  — Неуправляемый / Unstoppable (реж. Тони Скотт)
  — Трансформеры: Месть падших / Transformers: Revenge of the Fallen (реж. Майкл Бэй)
  — Пропавшие / Gone (реж. Ринган Ледвидж)
  — Хорошая женщина / A Good Woman (реж. Майк Баркер)
  — Чужая игра / Circus (реж. Роб Уолкер)

Примечания

Ссылки 
 В Интернет-энциклопедии кинооператоров